Джессика Ханна Глинн (, род. 20 октября 1989 года, Лондон, Англия) — британская певица, автор песен, сольная исполнительница.

Широкая популярность к певице пришла в 2014 году, когда она записала совместный сингл «Rather Be» с группой Clean Bandit. Трек возглавлял многие чарты, включая национальный чарт Великобритании. За эту работу музыканты получили премию Грэмми в номинации лучший танцевальный трек. Далее Джесс записала ещё один сингл с Clean Bandit, получивший название «Real Love». Оба трека вошли в дебютный альбом певицы «I Cry When I Laugh», который вышел в августе 2015, а также они вошли в дебютный альбом группы Clean Bandit "New Eyes", который вышел в 2014 году. 
В 2018 году певица стала одним из приглашённых артистов песни «These Days», которая впоследствии стала крупным хитом. 4 мая 2018 года вышел сингл «I’ll Be There», который возглавил официальный чарт Британии, став 7 треком певицы, достигшим данной позиции.

Биография 
Джесс Глинн родилась в 1989 году. Её отец риелтор, а мать работала в A&R.

Дискография

Студийные альбомы 
 I Cry When I Laugh (2015)
Always In Between (2018)

Синглы

В качестве приглашенного артиста 
 «Rather Be» (Clean Bandit featuring Jess Glynne)
 «My Love» (Route 94 featuring Jess Glynne)
 «Not Letting Go» (Tinie Tempah featuring Jess Glynne)
 «I Can Feel It» (DJ Serge Wood featuring Jess Glynne)
 «These Days» (Rudimental featuring Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen)
 «So Real (Warriors)» (Too Many Zooz & KDA featuring Jess Glynne)

Сольные синглы 
 «Right Here»
 «Real Love»(with Clean Bandit)
 «Hold My Hand»
 «Don’t Be So Hard on Yourself»
«I'll Be There»
«All I Am»
«Thursday»

Туры 
В 2015 году Джесс отправилась в тур в поддержку своего сольного альбома по США, Канаде и Великобритании.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Авторы-исполнители Великобритании
Поп-вокалисты Великобритании